Этнические чистки в Южной Осетии — массовое изгнание этнических грузин, проходившее в Южной Осетии и других территориях Грузии, фактически контролируемых Россией. Чистки проходили во время и после войны в Грузии 2008 года.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сделала вывод, что «Южноосетинские силы пытались провести этническую чистку» на населенных грузинами территориях . В 2009 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая осудила «этнические чистки и другие нарушения прав человека в Южной Осетии, а также неспособность России и фактических властей Южной Осетии остановить это и привлечь виновных к ответственности». Согласно отчету независимой Международной миссии по установлению фактов по конфликту в Грузии, которую спонсировал Европейский Союз с сентября 2009 года, "несколько элементов свидетельствуют, что этнические чистки проводились против этнических грузин в Южной Осетии как во время, так и после конфликта в августе 2008 года " .

Согласно переписи населения в Южной Осетии 2016 года, проведенного осетинской администрацией, 3966 этнических грузин остались в Южной Осетии, что составило 7 % от ее общего населения в 53 532 человек.

См. также 
 Этнические чистки грузин в Абхазии

Примечания 

Грузино-южноосетинский конфликт
Этнические чистки
Страницы с непроверенными переводами
Военные преступления России